Kinsman – paese dell'Illinois, negli Stati Uniti d'America
 Kinsman – area non incorporata in Ohio, negli Stati Uniti d'America